Six Nations 2014 war die 15. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 120. Ausgabe). An fünf Wochenenden vom 1. Februar bis zum 15. März 2014 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Den Titel gewann Irland.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

Rugby 2014
2014